1841-1850